Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 140-es, továbbá , 140A, 140B, 140D, 140i, 140Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 140-es busz (Budapest)
 140A busz (Budapest)
 140B busz (Budapest)
 140-es busz (Budapest, 1963–1976)megszűnt
 140-es busz (Budapest, 1977–1995)megszűnt
  busz (Budapest, 2003–2008)megszűnt
 140i busz (Budapest, 2013–2014)megszűnt
 140Y busz (Budapest, 1963)megszűnt

 140-es busz (Pécs)

 140D busz (Törökbálint)megszűnt